Toponímia:
 Juncosa de les Garrigues, municipi de Catalunya
 Juncosa (Reus), barri del municipi de Reus, al Baix Camp
 Can Juncosa, torre senyorial d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Casa Juncosa, edifici de la Rambla de Catalunya de Barcelona
 Biografies: 
 Enrique Juncosa (Palma, 1961), escriptor, crític d'art i museòleg balear
 Jaume Juncosa Oliva (Barcelona, 1909-1990), empresari i pilot d'automobilisme
 Jaume Juncosa Obiol (Barcelona, 1941), pilot d'automobilisme, fill de l'anterior
 Joan Juncosa Morlans (Vilanova i la Geltrú, 1848 - 1916), pintor
 Joaquim Juncosa i Domadel (Cornudella de Montsant, 1631 - Reus, 1708), pintor
 Josep Juncosa i Bellmunt, futbolista català
 Lluís Juncosa (1959, ciutat de Mallorca), dibuixant, escriptor i editor
 Manuel Juncosa Obiol (Barcelona, 1943), pilot d'automobilisme, fill de Jaume Juncosa Oliva
 Altres:
 Talleres Juncosa (1929-1990), empresa d'automobilisme catalana